Константин Степанович Попов (14 августа 1894, с. Хохольское, Воронежская губерния, Российская империя — 25 апреля 1976,  СССР) — советский военачальник, полковник (1942).

Биография 
Родился 14 августа 1894 года в селе Хохольское, ныне в Хохольском районе Воронежской области. Русский.

Первая мировая война и революция 
В январе 1915 года был призван на военную службу, после окончании учебной команды направлен в действующую армию. В период Февральской и Октябрьской революций 1917 года находился на Румынском фронте в составе 241-го пехотного Седлецкого полка 61-й пехотной дивизии. В этом полку занимал выборные должности, был членом полкового комитета. После роспуска полка в декабре 1917 года убыл на родину в чине фельдфебеля. Работал в Хохольском военкомате инструктором всеобуча.

Гражданская война 
23 августа 1918 года добровольно вступил в РККА и был назначен командиром взвода в Московскую комендантскую команду. С июня 1919 года служил помощником командира роты в 36-м стрелковом полку 12-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, с октября — комендантом штаба отдельной ударной образцовой бригады в городе Козлов. Участвовал в боях с войсками генерала А. И. Деникина, был ранен. С марта 1920 года занимал должность начальника отряда особого назначения по борьбе с контрреволюцией на Кубани. С августа 1920 года по январь 1922 года находился на учебе на 11-х Краснодарских командных курсах.

Межвоенные годы 
С августа 1922 года проходил службу командиром взвода и врид командира роты в 64-м стрелковом полку 22-й Краснодарской стрелковой дивизии СКВО в городе Армавир. В августе 1924 года командирован на учебу в 17-ю Владикавказскую пехотную школу, затем вновь служил в 64-м стрелковом полку в прежней должности. В августе 1926 года переведен командиром взвода в 220-й стрелковый полк 74-й Таманской территориальной стрелковой дивизии. С декабря 1929 года исполнял должность инструктора всевобуча при Миллеровском районном, затем в Шахтинском участковом военкоматах. Член ВКП(б) с 1931 года. В январе 1932 года был направлен на Дальний Восток в 5-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии Дальневосточного края, где служил командиром пулеметной роты и помощником начальника штаба полка. С июня 1936 года командовал ротой боевого обеспечения в 196-м стрелковом полку 55-й стрелковой дивизии ОКДВА. В июне 1938 года назначен помощником командира по материальному обеспечению отдельного зенитного дивизиона этой же дивизии, входившей в состав 1-й Отдельной Краснознаменной армии. С декабря вновь проходил службу в 196-м стрелковом полку в должности заместителя командира по материальному обеспечению. В ноябре 1939 года переведен заместителем командира по материальному обеспечению 42-го запасного стрелкового полка. С марта 1940 года служил в ПриВО на должности помощника командира по строевой части 72-го запасного стрелкового полка. С октября — в той же должности в 240-м стрелковом полку 117-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война 
25 июня 1941 года был допущен к командованию 57-м запасным стрелковым полком 19-й стрелковой бригады. С сентября — командир отдельного батальона в 54-й отдельной курсантской стрелковой бригаде, формировавшейся в этом же округе. В декабре бригада направлена на Западный фронт, где участвовала в битве под Москвой. С конца декабря она вела боевые действия в составе 3-й ударной армии на Северо-Западном, затем Калининском фронтах. Участвовала в Торопецко-Холмской наступательной операции. В марте 1942 года подполковник  Попов назначен заместителем командира 470-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии, с апреля командовал 616-м стрелковым полком этой дивизии. Части дивизии в составе 49-й армии участвовали в Ржевско-Вяземской наступательной операции. С 28 апреля по 15 октября они занимали оборону по реке Угра в районе города Юхнов. 

С октября 1942 года по июль 1943 года  Попов проходил обучение в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по окончании ускоренного курса которой был направлен заместителем командира 16-й гвардейской стрелковой дивизии, затем с 9 октября 1943 года был заместителем командира 85-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 10-й гвардейской армии Западного фронта. С 25 декабря дивизия вела боевые действия в составе 2-го Прибалтийского фронта.  

С 22 августа 1944 года полковник  Попов вступил в командование 192-й стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизией, находившейся в это время в резерве 3-го Белорусского фронта. Со 2 сентября она была подчинена 39-й армии и заняла оборону в районе населенных пунктов Рабши и Калнуи. С 6 октября она принимала участие в Прибалтийской, Мемельской и Гумбинненской наступательных операциях. В ходе последней полковник  Попов был тяжело ранен и эвакуирован в Москву.  

После выздоровления в январе 1945 года назначен командиром 130-й стрелковой Таганрогской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Ее части в это время в составе 128-го стрелкового корпуса 28-й армии 3-го Белорусского фронта участвовали в Инстербургско-Кенигсбергской наступательной операции, вели бои на подступах к городу Гердауден. 2 февраля они форсировали реку Алле и до конца марта вели упорные бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. В начале апреля дивизия в составе армии была выведена в резерв Ставки ВГК. В ходе Берлинской наступательной операции ее части в составе 1-го Украинского фронта вели бои по разгрому группировки немцев юго-восточнее Берлина, затем выступили маршем в район Закупи (Чехословакия), где и закончили войну.

За время  войны комдив Попов был пять раз персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
С июля 1945 года был начальником военной кафедры сначала в Курском педагогическом, а с июня 1946 года — в Саратовском экономическом институтах, с июля 1947 года — начальник учебной части военной кафедры Казанского юридического института. 16 августа 1950 года гвардии полковник Попов уволен в запас.

Награды 
 орден Ленина (30.04.1945)
 три ордена Красного Знамени (07.11.1943,  03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова 2-й  степени (29.05.1945)
 медали в том числе: 
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (1945)
 «За взятие Берлина» (1945)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен П. К. Попов.
 За переход в наступление из района северо-западнее и юго-западнее Шяуляй (Шавли), прорыв сильно укреплённой обороны противника и овладение важными опорными пунктами обороны немцев Тельшяй, Плунгяны, Мажейкяй, Тришкяй, Тиркшляй, Седа, Ворни, Кельмы. 8 октября 1944 года № 193.
 За овладение городом Прейс-Эйлау — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии. 10 февраля 1945 года. № 272.
 За овладение городом Хайлигенбайль — последним опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф, юго-западнее Кенигсберга. 25 марта 1945 года. № 309
 За завершение ликвидации окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга. 29 марта 1945 года. № 317
 За завершение ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 года. № 357.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Фельдфебели (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники Берлинской операции
Участники штурма Кёнигсберга
Участники Будапештской операции
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Преподаватели Курского государственного университета
Преподаватели Саратовского социально-экономического института
Преподаватели Казанского университета